Der Fackelträger steht für:
 Der Fackelträger (1919), dänischer Stummfilm
 Der Fackelträger (1957), deutscher DEFA-Spielfilm

Siehe auch:
 Fackelträger